Дреген (; настоящее имя Андреас Тайрон Свенссон, ; 12 июня 1973, Несшё) — шведский гитарист, вокалист и автор песен, наиболее известный как гитарист и один из основателей шведских рок-групп Backyard Babies и The Hellacopters.

Биография 
В 1987 году в Несшё, вокалист/басист Тобиас «Тоббе» Фишер, гитаристы Андреас Тайрон Свенссон, взявший себе псевдоним «Дреген», Юхан Блумквист а также барабанщик Педер Карлссон создают группу Tyrant, игравшую хеви-метал Все участники были школьными приятелями и их возраст не превышал 15 лет. Tyrant отыграли несколько шоу в местных клубах и в 1989 году записали сырое демо. Вскоре Тоббе был заменён Нике Боргом, взявшим на себя роль вокалиста и ритм-гитариста, а Блумквист переключился на бас. В том же году Tyrant меняют название на Backyard Babies и в 1990 году записывают шестипесенное демо. В 1991 году выходит ещё одно демо Bite & Chew, позволившее группе перейти на новый уровень: на песню «God’s Favourite» был снят видеоклип, а «Something to Swallow» была перевыпущена на одноимённом мини-альбоме. В этот период Backyard Babies обретают собственное звучание, их песни представляет собой смесь хард-рока и гаражного панка с вкраплениями блюза и слиз-рока. После выпуска Something to Swallow группа отправляется в национальный тур по Швеции.

В 1993 году Backyard Babies подписывают контракт со шведским лейблом Megarock Records. В 1994 году на нём выходит дебютный альбом Diesel and Power. После совместного тура с Demolition 23, состоящих из бывших участников Hanoi Rocks, и короткого тура в качестве хэдлайнеров в 1995 году, во время которого были сыграны новые песни, оставшиеся невыпущенными, группа берёт отпуск на неопределённое время.

В том же 1994 году Дреген совместно с барабанщиком Entombed Нике Андерссоном создаёт группу The Hellacopters, играющую гаражный рок, и в которой Андерссон является гитаристом и основным вокалистом . Дебютный альбом The Hellacopters Supershitty to the Max!, выпущенный в 1996 году, выигрывает шведскую премию Грэмми. Летом 1997 года The Hellacopters разогревают Kiss во время их скандинавской части тура. А в октябре того же года выходит второй альбом Payin' the Dues.

В конце 1997 года Дреген принимает решение уйти из The Hellacopters и полностью сосредоточиться на Backyard Babies. Оставшись с бывшими коллегами по Hellacopters в дружеских отношениях.

В 1998 году Backyard Babies выпускают второй альбом Total 13, получивший хорошие отзывы и выигравший шведскую Грэмми.

В 1999 году Дреген, Никке Андерссон и фронтмен английской группы The Wildhearts Джинджер решают создать сайд-проект Supershit 666. В том же году выходит их мини-альбом Super$hit 666, в записи которого приняли участие члены Backyard Babies Нике Борг и Педер Карлссон. Supershit 666 не дали ни одного концерта из-за плотного графика всех его участников.

В 2001 году выходит альбом Backyard Babies Making Enemies is Good, снова получивший Грэмми. Группа отправляется на гастроли и разогревает AC/DC во время европейской части их тура. После выпуска альбомов Stockholm Syndrome, People Like People Like People Like Us, Backyard Babies и сборника Them XX, подводящего итог 20-летней карьеры группы, Backyard Babies в 2010 году отправились в юбилейный тур, после чего взяли бессрочный отпуск.

В мае 2011 года Дреген присоединился к группе Майкла Монро, заменив Джинджера.

В июле 2011 года Дреген приступил к работе над его первым сольным альбомом.

22 сентября 2013 года выходит предваряющий альбом сингл «Just Like That», а 25 сентября 2013 года на лейбле Universal Music выходит альбом Dregen, при записи которого ему помогал Нике Андерссон. В ноябре того 2013 года выходит второй альбомный сингл «Flat Tyre on a Muddy Road». Осенью 2013 года Дреген выпустил автобиографическую книгу Dregen.

В декабре 2013 года Дреген отправляется в тур в поддержку альбома, на некоторых выступлениях которого его со-хэдлайнером был Нике Андерссон со своим проектом Imperial State Electric, также выпустивший новый альбом. В связи с этим, в группу Майкла Монро на замену ему берут Рича Джонса из групп Amen и The Black Halos. Однако, Дреген даёт несколько выступлений в составе группы Монро и несколько у него на разогреве.

В мае 2014 года, Backyard Babies сообщают, что отправляются в студию для записи нового материала.

Личная жизнь 
Дреген женат на шведской певице Пернилле Андерссон. 4 февраля 2013 года у них родился сын Сикстен.

Дискография 
Backyard Babies 
 Diesel & Power (1994)
 Total 13 (1998)
 Making Enemies Is Good (2001)
 Stockholm Syndrome (2003)
 People Like People Like People Like Us (2006)
 Backyard Babies (2008)
  Four by Four  (2015)
The Hellacopters
 Supershitty to the Max! (1996)
 Payin' the Dues (1997)

Supershit 666 
 Supershit666 (1999)

Dregen and Tyla 
 The Poet & The Dragon (2004, гитара)

Midlife Crisis 
 Ask Not What You Can Do for Your Country... (2004)
 Cranked Up Really High (2008, EP)
 3rd Crisis EP (2011)

Michael Monroe 
 Horns And Halos (2013)

Сольные альбомы
Dregen (2013)

Гостевое участие
2001 Infinite Mass - Bullet (гитара)
2003 Wilmer X - Lyckliga Hundar (гитара, бэк-вокал)
2004 Kurt-Sunes Med Helveteshundarna - (Komma Ut Ur Machen) Nu! (гитара)
2008 Timbuktu - Tack för kaffet (гитара, вокал)
2010 Imperial State Electric - Imperial State Electric (гитара, бэк-вокал)

Инструменты и оборудование 
Гитары
Gibson ES-335 - Goldtop finish and Classic 57 bridge and neck pickups.
Gibson ES-335 - Cream white finish, Lundgren bridge pickup and Classic 57 neck pickup.
Gibson ES-335 - Black finish, DiMarzio Super Distortion bridge pickup and Classic 57 neck pickup.
Sundberg S-J2 acoustic - Luthier built with custom skull inlays.

Эффекты
Jim Dunlop Cry Baby
MXR MC-401 Boost

Усилители
Fender Super Sonic Heads through 4x12" Fender cabinets - используется на концертах с 2009 года.
Fender Bassman Heads modified by Tommy Folkesson through 4x12 Marshall cabinets - использовался на концертах до 2009 года.
Fender Prosonic - используется на поздних записях.

Примечания 

 Edward Adolfson Blod svett och Hultsfred muzic.se
Intervju: Backyard Babies - se dem på Parksommar chilli
Hampus Peterson Dregen - Sveriges mesta rockstjärna spiller bönorna slitz.se
Peter Smirnakos Dregen domderar - Om kass svensk hiphop, kåta göteborgskor och mycket annat  cafe.se
Intervju Backyard Babies moore.se

Ссылки 
Официальный сайт Дрегена 

Рок-музыканты Швеции